Андреас Маурер:
 Маурер, Андреас (теннисист) (род. 1958) — немецкий теннисист
 Маурер, Андреас Александрович (род. 1970) — немецкий политик и преступник
 Хайдер-Маурер, Андреас (род. 1987) — австрийский теннисист